Velika nagrada Francije 1963 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 30. junija 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 53
| 2:10:54,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 53
| + 1:04,9
| 8
| 6
|-
! 3
| 2
|  Graham Hill
| BRM
| 53
| + 1:13,9
| 2
|  
|-
! 4
| 6
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 53
| + 2:15,2
| 5
| 3
|-
! 5
| 8
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 53
| + 2:33,4
| 3
| 2
|-
! 6
| 36
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 52
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 30
|  Chris Amon
| Lola-Climax
| 51
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 8
| 28
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 50
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 9
| 32
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 49
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 10
| 46
|  Lorenzo Bandini
| BRM
| 45
| +8 krogov
| 21
|  
|-
! 11
| 34
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 45
| +8 krogov
| 18
|  
|-
! 12
| 10
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 42
| Vžig
| 6
|  
|-
! 13
| 20
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 41
| Vzmetenje
| 7
|  
|-
! NC
| 42
|  Phil Hill
| Lotus-BRM
| 34
| +19 krogov
| 13
|  
|-
! NC
| 44
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 32
| +21 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 48
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 30
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  John Surtees
| Ferrari
| 12
| Črpalka za gorivo
| 4
|  
|-
! Ods
| 38
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
| 5
| Obesa
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 4
| Hladilnik
| 12
|  
|-
! DNS
| 14
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 
| Trčenje
|
|
|-
! DNS
| 22
|  Peter Arundell
| Lotus-Climax
| 
| Dirkal drugje
| 
|
|-
! WD
| 26
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 
| 
|
|
|-
! WD
| 40
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
| 
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 50
|  Nasif Estéfano
| De Tomaso
| 
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963